Кубок європейських чемпіонів 1977—1978 — 23-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1977-1978 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1977 у футболі
1978 у футболі
1977 у Європі
1978 у Європі